Best 20 — четвёртый сборник песен российской женской поп-группы «Блестящие», выпущенный 20 декабря 2016 года. Он включает в себя лучшие синглы группы за 20 лет её существования, а также сольную песню Нади Ручки «С кем Новый год встретишь», выпущенную в начале 2016 года.

Реакция критиков 
Алексей Мажаев из агентства InterMedia посчитал, что «за 20 с небольшим лет существования у гёрлз-бэнда накопилась пара десятков песен для „бестника“ — и только один из этих треков можно назвать настоящим, стопроцентным, безупречным хитом». «Главным суперхитом» Мажаев назвал композицию «А я всё летала», под которую «и самый усталый человек если не станцует, то хоть подпоёт». «И вроде бы песня решена теми же музыкальными средствами, что и остальные, но… чуть больше наглости, чуть больше мелодической резкости позволили треку заметно выделиться на общем фоне» — прокомментировал Мажаев. По его мнению, «все остальные композиции будто бы сознательно избегали „острохитовости“ и вообще острых углов»: «Словом, вошедшие в сборник композиции „Там, только там“, „Долго тебя ждала“, „Апельсиновая песня“, „Чао, бамбина“, „Пальмы парами“, „Ча-ча-ча“, „Цветы“, „Белым снегом“, „Облака“ и „Где же ты, где“ вполне можно использовать в качестве приятного фонового саундтрека к постновогодней усталости» — посчитал Алексей. Рецензент также отметил, что «новогодние песни у „Блестящих“ тоже тихие и скорее грустные, так что и слушать их лучше уже после праздника».

Список композиций

Примечания

Ссылки 
  на сайте Яндекс.Музыка

Альбомы группы «Блестящие»
Сборники 2016 года
Сборники на русском языке